Legende:

Die 35. Hallenhockey-Bundesligasaison der Herren startete am 16. November 2007 und fand ihren Abschluss bei der Endrunde der besten vier Teams am 9./10. Februar 2008 in Hamburg. Deutscher Meister wurde der Rüsselsheimer Ruder-Klub 08, der sich im Endspiel mit 6:3 gegen Schwarz-Weiß Neuss durchsetzte.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde wurde wie im Vorjahr gemeinsam mit den Damen in der Alsterdorfer Sporthalle Hamburg ausgetragen.

Aufstieg 
Als Gruppensieger aus der 2. Hallenhockey-Bundesliga stiegen auf: DTV Hannover (Nord), TSV Leuna (Ost), Nürnberger HTC (Süd), Rot-Weiss Köln (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 07/08

2007
Hockey 2007
Hockey 2008